Química:
 Na, símbol del sodi
 NA, constant química anomenada nombre d'Avogadro
 NA, abreviatura de Nomina Anatomica.
 な, caràcter sil·làbic que es pronuncia "na"
 .na, domini d'Internet de Namíbia 
 nA, nanoamper, unitat de mesura equivalent 10-9 ampers
 na, En algunes contrades forma femenina de l'article personal, emprat davant dels noms, cognoms i malnoms. Títol de cortesia que s'anteposava als noms propis de persona
 n/a, abreviatura d'ús molt estès en anglès que s'utilitza en taules i llistes